Sinuhe l'egiziano (Sinuhe egyptiläinen) – romanzo del 1945 scritto da Mika Waltari
 Sinuhe l'egiziano (The Egyptian) –  film del 1954 diretto da Michael Curtiz basato sul romanzo di Mika Waltari